Ле́хия () — название футбольных клубов Польши.

 «Лехия» — футбольный клуб из Гданьска.
 «Лехия» — футбольный клуб из Зелёна-Гуры.
 «Лехия» — бывший футбольный клуб из Львова, ныне расформированный.

См. также 
 Легия